Rollstuhltennis-Dameneinzel der Sommer-Paralympics 1992.

Insgesamt nahmen 16 Spielerinnen an diesem Turnier teil.

Setzliste

Ergebnisse

Zeichenerklärung

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

Rollstuhltennis-Dameneinzel
1992
Tennisturnier in Barcelona
Tennisturnier 1992